Le  est la  du challenge Yves du Manoir et celle-ci est remportée par le FC Lourdes.

Phase de qualification 
Les équipes sont listées dans leur ordre de classement à l'issue de la phase qualificative. Les équipes dont le nom est en caractères gras sont qualifiées pour les quarts de finale. L'attribution des points est la suivante : victoire = 3 points ; nul = 2 points ; défaite = 1 point.

Poule A 

|
|}

Poule B 

|
|}

Poule C 

|
|}

Poule D 

|
|}

Le classement général donna les quarts de finale suivants : Agen (18 points) contre Béziers (13), Mont-de-Marsan (17) contre P.U.C. (14), Perpignan (16) contre Lourdes (16) et Brive (16) contre Narbonne (16).

Phase finale

Tableau final

Finale

Notes et références

Bibliographie 
 

1966-1967
Rugby à XV en 1966
Rugby à XV en 1967
Sport en France en 1966
Sport en France en 1967